Helena Kirop (1976-), athlète kényane ;
 Pius Kirop (1990-), athlète kenyan spécialiste des courses de fond ; 
 Sammy Kirop Kitwara (1986-), athlète kényan, spécialiste des courses de fond.